Пресс-секретарь президента Российской Федерации — федеральный государственный гражданский служащий, выполняющий непосредственное руководство работой пресс-службы президента.

В настоящее время руководителем пресс-службы президента России является Дмитрий Песков (с 22 мая 2012 года).

Пресс-секретарь президента является официальным голосом президента, представляющим его позицию, а также позицию Кремля в отношении различных событий, и осуществляющим связь со средствами массовой информации.

Функции пресс-секретаря президента 
Пресс-секретарь президента — это ответственный по связям со СМИ и общественностью, исполняющий все вытекающие из этой ответственности обязанности.

Пресс-секретарь президента — это официальный представитель государства и власти, личный представитель президента, наиболее доступный по определению источник, постоянно обладающий существенным объёмом интересующей общество/сообщество/группу информации о действиях главы государства и уполномоченный выдавать эту информацию в виде информационных заявлений или интервью.

Пресс-секретарь президента или главы государства должен периодически излагать позицию своей страны по разным вопросам, но делать это исключительно в том смысловом и эмоциональном контексте, который определён принимающим политические решения его руководителем.

Пресс-секретарь имеет высокую подверженность к изменениям объёма функций в зависимости от изменения ситуации. Уровень публичной активности пресс-секретаря полностью зависит от уровня публичной активности президента и от представлений последнего о допустимой степени публичности представителя власти.

Пресс-секретарь занимает организацию всех контактов президента с журналистами — от отдельных интервью до больших пресс-конференций. Пресс-секретарь постоянно сопровождает президента: на всех протокольных мероприятиях, во время местных поездок и зарубежных визитов.

По необходимости пресс-секретарь сам инициирует публичную активность президента. Он вносит предложения по организации тех или иных публичных мероприятий с целью создания возможности выступления президента на конкретную актуальную тему или общения с журналистами.

В обязанности пресс-секретаря входит и обеспечение обратной связи — информирование президента. Обзоры местной и зарубежной прессы, информационной ленты дня, аналитические материалы, комментарии и др. — все эти материалы ежедневно подготавливаются если не напрямую пресс-секретарем, то под его руководством.

Пресс-секретарь ответственен за всю информацию от президента: он отвечает за содержание официального веб-сайта президента, контролирует весь объём исходящей из администрации информации, в том числе интервью, пресс-конференции и отдельные встречи с журналистами ответственных работников аппарата президента.

Пресс-секретарь — высокопоставленное должностное лицо из команды президента, публичный политик. Имея доступ практически ко всей информации от власти и обладая статусом помощника или советника президента, пресс-секретарь обычно имеет и другие, не связанные с прямой деятельностью, нагрузки в соответствии с распоряжениями главы государства.

Список пресс-секретарей президента РФ

Примечания

Ссылки 
 Лица ∙ Справочник ∙ Президент России 
 Lenta.ru: : Песков, Дмитрий 

Должности в России